Навалафуэнте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 11,75 км². Население — 1169 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Мадрида